Атонго де Абахо има више значења:

 Атонго де Абахо, Атонго Аљенде (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Атонго де Абахо (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику